Deux navires ont reçu le nom de HMS Ivanhoe :

 le , un destroyer renommé HMS Lawford durant sa construction en 1913 ;
 le , un destroyer de  en service de 1937 à 1940.

Ivanhoe